Schnorrenbach, Schnörrenbach und Schnörrenheke sind geographische Namen:

 Schnorrenbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe (zum Rhein) in Weierbach, Stadt Idar-Oberstein, Landkreis Birkenfeld. Rheinland-Pfalz
 Schnorrenbach, früher auch Schnorrbach, Weiler im Ortsbezirk Löhrbach der Gemeinde Birkenau, Kreis Bergstraße, Hessen
 Schnörrenbach, Siedlungsplatz der Stadt Kierspe, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schnörrenbeke, linker Zufluss der Wehe (zur Volme) bei Schnörrenbach, Stadt Kierspe, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen